Рибе (, ) — город на юго-западе Дании, старейший из сохранившихся в стране.
 Рибе, Мел (1916—1977) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру.
 Рибе, Петер (род. 1966) — норвежский гребец-байдарочник, выступал за сборную Норвегии в первой половине 1990-х годов.